Joensuu est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Antti Joensuu (1916-1963), pilote de chasse finlandais
Jesse Joensuu (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1962), joueur finlandais de football
Matti Yrjänä Joensuu (1948-2011), écrivain finlandais de roman policier
 (né en 1959), oncologue et professeur finlandais

Toponyme

Joensuu, ville de la Carélie du Nord
Sous-région de Joensuu, sous-région de Carélie du Nord

Voir aussi
(1524) Joensuu, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme